Пролетаровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пролетаровка — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, в 2000-е годы включено в состав г. Ленгер.

Россия 
 Пролетаровка — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Пролетаровка — исчезнувшая деревня в Исилькульском районе Омской области.
 Пролетаровка — посёлок в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Пролетаровка — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.